De Nederlandse kampioenschappen schaatsen allround 1985 werd in het weekend van 2 en 3 februari 1985 gehouden in het Sportcentrum De Meent in Alkmaar. Kampioenen werden Ria Visser en Hilbert van der Duim.

Eindklassement heren

Eindklassement dames

  * = met val
 NC = niet gekwalificeerd
 NF = niet gefinisht
 NS = niet gestart
 DQ = gediskwalificeerd 

1985
Langebaanschaatsen in 1985
Sportevenement in Alkmaar
Schaatsen in Noord-Holland